Saumont est un nom propre français qui peut désigner :

Toponymes 
 Saumont, commune du sud-ouest de la France, située dans le département de Lot-et-Garonne, en région Nouvelle-Aquitaine.
 Saumont-la-Poterie, commune française, située dans le département de la Seine-Maritime en région Normandie.
 Saumont, hameau de la commune suisse de Montreux, dans le district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, canton de Vaud.

Noms de famille 
 Annie Saumont (1927-2017), femme de lettres française ;
 Séraphin Saumont (1994-), basketteur français.

Homonymie de toponyme